Bob Kane (1915-1998) – fumettista e pittore statunitense
Robert Kane (1886-1957) – produttore cinematografico statunitense
Robert Kane (1809-1890) – chimico inglese